Чампино:

 Чампино — город в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Чампино — гражданский аэропорт с аэродромом совместного базирования недалеко от Рима, Италия.